otoczak – kamień zaokrąglony i wygładzony przez wodę
 narzędzie otoczakowe – narzędzie pierwotnych form ludzkich